Coralliodrilus är ett släkte av ringmaskar. Coralliodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Glattmaskar
Coralliodrilus